Дуа́н — фамилия английского () и еврейского () происхождения. Известные носители:

 Двон (Дуан), Аллан (Dwan; 1885—1981) — американский кинорежиссёр, кинопродюсер и сценарист.
 Дуан, Ави (род. 1955) — израильский политик, депутат кнессета 18-го созыва от партии «Кадима».
 Дуан, Дженна (Dewan; род. 1980) — американская актриса и танцовщица.

См. также 
 Дуань (фамилия)